

Carriera
Dopo tre stagioni in NCAA con i Louisiana State Tigers (di cui l'ultima chiusa con oltre 15 punti e 7 rimbalzi di media) viene scelto alla 36ª chiamata del Draft 2014 dai Milwaukee Bucks.

Palmarès

Maccabi Tel Aviv: 2018-19

Stella Rossa: 2021

Riconoscimenti individuali
 McDonald's All-American Game (2011)

Altri progetti

Collegamenti esterni